Burgas kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Burgas, kommun, 
 Burgas, stad i Obsjtina Burgas, 
 Burgas (region), 
 Burgas flygplats, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar